De DBL Play-offs 2013 was de nacompetitie van het Dutch Basketball League 2012-13 waarin werd uitgemaakt wie het Nederlands kampioenschap basketbal won. De play-offs begonnen op woensdag 17 april 2013 nadat op 13 april de competitie werd afgesloten. Na het afwijkende seizoen 2011/2012 werd dit seizoen weer het gebruikelijke aantal teams gebruikt, met 8 deelnemende clubs. Anders was wel dat nu in de kwartfinales ook een best-of-five wordt gespeeld in tegenstelling tot de best-of-three van eerdere seizoenen.

Zorg en Zekerheid Leiden kwam uiteindelijk als landskampioen uit de play-offs, door Aris Leeuwarden te verslaan in de finale met 4–0. Opvallend was dat Leiden geen enkel play-off duel verloor, waarmee het de eerste ploeg ooit was die deze prestatie leverde.

Deelnemende teams
EiffelTowers uit 's-Hertogenbosch
Zorg en Zekerheid Leiden uit Leiden
GasTerra Flames uit Groningen
Aris Leeuwarden uit Leeuwarden
Landstede Basketbal uit Zwolle
Den Helder Kings uit Den Helder
Matrixx Magixx uit Wijchen
Stepco BSW uit Weert

Tabel

Kwartfinales

(1) EiffelTowers Den Bosch – (8) Stepco BSW

(2) Zorg en Zekerheid Leiden – (7) Matrixx Magixx

(3) GasTerra Flames – (6) Den Helder Kings

(4) Aris Leeuwarden – (5) Landstede Basketbal

Halve finales

(1) EiffelTowers Den Bosch – (4) Aris Leeuwarden

(2) Zorg en Zekerheid Leiden – (3) GasTerra Flames

Finale: Zorg en Zekerheid Leiden vs Aris Leeuwarden

2012/2013
Basketbal in 2013